Штинштедт (, ) — община в Германии, в земле Нижняя Саксония.

Входит в состав района Куксхафен. Управляется союзом общин Бёрде-Ламштедт. Население составляет 557 человек (на 31 декабря 2019 года). Занимает площадь 30,1 км². Официальный код — 03 3 52 052.

Община подразделяется на 4 сельских округа.

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Нижней Саксонии